Le terme de  peut faire référence à :
 Petite amie

Œuvres de fiction 
 La Petite Amie, film français de Luc Béraud, sorti en 1988 ;
 La Petite Amie (Malcolm’s Girlfriend), quatrième épisode de la saison 3 de Malcolm diffusé en 2001 ;
 Petite Amie (Barash), film israélien de Michal Vinik, sorti en 2015 ;
 Petite Amie, album de Juliette Armanet, sortie en 2017.

Voir aussi 
 La Petite Amie d'Antonio, film français de Manuel Poirier, sorti en 1992 ;
 La Petite Amie de Bart (Bart's Girlfriend), septième épisode de la saison 6 des Simpson diffusé en 1994 ;
  : le terme petite amie en anglais ;
  : le terme petite amie au pluriel en anglais.

Homonymie de titre